Spes ou SPES est un nom propre d'origine latine ou un sigle qui peut désigner :

Y

Nom propre 
 Spes, dans la mythologie romaine, était la déesse de l'espoir.
 Spes († 513), ou Spe, abbé de Campi ; saint chrétien fêté le 22 mai en Occident et le 28 mars en Orient.
 Gaudium et Spes est un document du concile Vatican II
 Ave Spes Unica est une prière liturgique catholique.

Sigle 
 South Place Ethical Society (SPES) est une société de libre-pensée britannique.

Maison d'édition 
 Éditions SPES, maison d'édition disparue qui avait son siège 17 rue Soufflot, Paris 
 Éditions Spes, maison d'édition lausannoise disparue

Sources et références